Spania är ett släkte av tvåvingar. Spania ingår i familjen snäppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäppflugor
Spania